INR kan avse: 

 INR – för att korrigera felsändningar på en internetförbindelse, se Interleave rate
 INR – valutakoden ISO 4217 för Indisk rupie